Samorì ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelio Samorì (* 1946), italienischer Komponist
 Nicola Samorì (* 1977), italienischer Maler und Bildhauer